Премия «Выбор телевизионных критиков» за лучший реалити-сериал () — одна из категорий награды Выбор телевизионных критиков, ежегодно присуждаемой  (АЖВТ). Победителей выбирает группа телевизионных критиков, входящих в Ассоциацию телевизионных критиков.

Победители и номинанты

2010е

Множественные номинации 
3 номинации

 

2 номинации

 
 
 
 Жёны-сёстры

См. также

Примечания 

Реалити-сериал